Dividendo – in algebra, il nome di uno dei due operandi della divisione
 Dividendo – in economia, parte di utile che viene consegnato da una società ai suoi azionisti

Altri progetti